Quatre navires de lUS Navy ont porté ou portent le nom dUSS Colorado, d'après l'État du même nom :

 l, une frégate à vapeur en service de 1858 à 1976 ;
 l, un croiseur cuirassé de  qui participe à la Première Guerre mondiale ;
 l, un cuirassé de classe Colorado qui participe à la Seconde Guerre mondiale ;
 l, un sous-marin nucléaire d'attaque de  en service depuis 2018.

Colorado